Tirano Banderas (novel·la) (1926), novel·la de Ramón María del Valle-Inclán
 Tirano Banderas (pel·lícula) (1993), pel·lícula espanyola dirigida per José Luis García Sánchez
 Tirano Banderas (obra de teatre), obra de teatre